Pa' diglielo a ma' – brano musicale presentato al Festival di Sanremo 1970
 Pa' diglielo a ma'/La fotografia – singolo di Nada del 1970
 Pa' diglielo a ma'/Occhi di lillà – singolo di Ron del 1970
 Pa' diglielo a ma'/Canzone blu – singolo dei Ragazzi del Sole del 1970